Bronisław Seyda – polski lekarz
 Marian Seyda – polski polityk, publicysta, poseł na Sejm, senator, minister
 Władysław Seyda – polski prawnik, polityk
 Zygmunt Seyda – polski prawnik, działacz narodowy, poseł